Macun Xiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Macun (socken i Kina, Henan), 
 Macun (socken i Kina, Sichuan), 

Robotskapade Kinaförgreningar